Heidepark was de codenaam van coldcase-onderzoek naar serieverkrachter Gerard T.
Heidepark (Mierlo), villawijk in Mierlo
Heidepark-Vredelust, natuurgebied in Noord-Brabant
Heide-Park, een attractiepark in Noord-Duitsland

Zie ook 
Hyde Park, doorverwijspagina